Inovo est un toponyme qui peut désigner :
Inovo, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Vidin, oblast de Vidin ;
Inovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.